D’Jok a Galactik Football francia animációs film főszereplője. A SnowKids csapatának csatára. A 9-es mez viselője.

Barát és ellenség 
Legjobb barátja Microice. Szerelme Mei. Edzője Arch.
Nagyon szereti a csapat többi tagját: Ahito, Thran, Tia, Rocket.
Ellensége: Sinedd, aki a Shadowsban játszik.

Család 
Apja: Sonny Blackbones, akit csak később ismer meg. Amíg nem találkozik apjával egy Maya nevű jósnő neveli fel. Édesanyja meghal a hóviharban, amit a gonosz Blaylak csinál Clamppal. D’Joknak nincs testvére és a SnowKids jelenti számára a családot. Az apja miatt képes lett volna az utolsó meccset elveszíteni, de értesült róla, hogy apját már kiszabadították. Microice legjobb barátja már hamarabb is találkozott Sonny Blackbones-szal.

A csapat 
Ahito
- Kapus, ő véd a legjobban néha ugyan elalszik a kapuban, de ilyenkor is szenzációsan véd. D’Jok nagyon szereti
Thran
- Thran védő, Meivel nagyon okos, Ahito testvére, D’Jok őt is nagyon szereti.
Microice
- Csatár, szerelmes Meibe, és megsértődik, mikor D’Jokot elcsábítja. Ő találkozik először Sonny Blackbonessal. D’Jok legjobb barátja és egyben a csapat fő bohóca.
Tia
- Tia az elején nagyon csendesen viselkedik. nem ismer mindenkit. Végül ő neki is sikerül a beilleszkedés. Rocket nagy szerelme.
Rocket
- Ő Arch unokaöccse nagyon szomorú, mikor megtudja, hogy a csapat többi tagja hogyan gondolkodik róla. Megszökik, de aztán visszatér csapatához. Ő a csapatkapitány.
Mei
- Mei elcsábítja D’Jokot. Ezáltal elérte, hogy csatár legyen amit anyja vert a fejébe. Később rájön, hogy hibát követ el. Újra hátvéd lesz és végül ő rúgja a döntő golt. Beleszeret D’Jokba.
Sinedd
- Elején ő is a SnowKids tagja, de Artegor csábítására átáll a Shadowshoz. Sinedd és D’Jok nem kedvelik egymást. Mindkettő jó focista. Hosszú ideig versenyeznek a kupáért, amit végül D’Jok szerez meg.

Filmszereplők